Fonteinkerk (Amersfoort)
 Fonteinkerk (Drachten)
 Fonteinkerk (Haarlem)
 Fonteinkerk (Krimpen aan den IJssel)
 Fonteinkerk (Rotterdam)
 Fonteinkerk (Voorburg)